Kilmory kan syfta på följande platser i Skottland:

 Kilmory, Ardnamurchan – en by i Ardnamurchan, Highland
 Kilmory, Isle of Arran – en by och en civil parish på ön Isle of Arran i North Ayrshire
 Kilmory Water – ett vattendrag
 Kilmory, Kilmichael Glassary – en by i Kilmichael Glassary, Argyll and Bute
 Kilmory Castle – ett slott
 Kilmory, Knapdale – en by i South Knapdale, Knapdale, Argyll and Bute
 Kilmory, Rùm – en by på ön Rùm i Small Isles, Highland